Никола́й Алекса́ндрович Беля́ев (23 августа 1923, деревня Дор, Ярославская губерния — 1 апреля 2004) — советский и российский , специалист в области уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права. Доктор юридических наук (1964), почётный профессор СПбГУ (2002), Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).

Биография 
Родился в крестьянской семье, которая в середине 1920-х годов переехала в Ленинград. В 1940 г. окончил среднюю школу. С началом Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии; воевал в 286-й стрелковой дивизии, войну закончил 9 мая 1945 г. в Праге в звании сержанта.

После войны поступил в Ленинградский юридический институт им. М. И. Калинина и окончил его в 1951 г. В 1951—1954 гг. обучался в аспирантуре, в мае 1954 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию, выполненную под руководством профессора М. Д. Шаргородского. С 1954 г. работал на кафедре уголовного права юридического факультета Ленинградского государственного университета. В 1964 г. защитил докторскую диссертацию был избран профессором и заведующим кафедрой уголовного права Ленинградского университета; занимал кафедру более 25 лет. Одновременно в 1961—1964 гг. — заместитель декана юридического факультета по научной работе, в 1968—1973 гг. — проректор по учебной работе. Затем работал профессором кафедры правоохранительных органов и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского университета МВД России, профессором кафедры уголовного права юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.

Научная деятельность 
Основное направление научной деятельности — общая и особенная части уголовного права, уголовно-исправительное право.

Подготовил более 30 кандидатов и докторов юридических наук; многие его ученики занимают высокие должности в учебных заведениях и правоохранительных органах. Научно-педагогическая школа кафедры уголовного права юридического факультета СП6ГУ в 1998 г. была включена в число ведущих научных школ России.

Автор около 120 научных работ; под его редакцией издано более 20 учебников, учебных пособий и монографий.

Основные работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (диплом второй степени в университетском конкурсе научных работ)

Общественная деятельность 
В 1948—1954 гг. избирался секретарём комитета комсомола, секретарём партийной организации Ленинградского юридического института. Неоднократно избирался секретарём партбюро юридического факультета, членом и заместителем секретаря парткома Ленинградского университета.

Избирался депутатом Василеостровского районного Совета Ленинграда.

Был председателем Головного Совета по юридическим наукам Министерства общего и профессионального образования России, ответственным редактором серии по гуманитарным наукам журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета».

Награды и признание 
 орден Отечественной войны II степени
 орден «Знак Почёта» (1971)
 две медали «За отвагу»
 медаль «За боевые заслуги»
 медаль «За оборону Ленинграда»
 медаль «За освобождение Праги»
 медали
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (апрель 1999)
 почётный профессор Санкт-Петербургского государственного университета (2005).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статья на портале СПбГУ
 Биографическая справка

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Члены КПСС
Авторы учебников права
Преподаватели Санкт-Петербургского университета МВД России
Преподаватели юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Депутаты районных (в городах) советов СССР